De Klaasstraat is een straat in het Kloosterkwartier in de binnenstad van de Nederlandse plaats Venlo.

Locatie 
De straat loopt in oostelijke richting van de Vleesstraat, tot aan de Parade.

Herkomst van de naam 
De straat is vernoemd naar de Sint-Nicolaaskerk, die tot in de Tweede Wereldoorlog aan de straat heeft gelegen.

Geschiedenis 
De Klaasstraat is vermoedelijk aangelegd in de eerste helft van de 14e eeuw. Tot die tijd was het een onverharde straat die tot de bouw van de Sint-Nicolaaskerk de naam Jaarmarktstraat had. het gebied ten zuiden van de straat en ten oosten van de Vleesstraat werd in de middeleeuwen gebruikt voor jaarmarkten.

Volgens historici gaf het schippersgilde in 1344 de opdracht tot het bouwen van de kerk. In 1399 ging het bezit van de kerk over op de Kruisheren. Aan de achterzijde van de kerk, aan de Begijnengang tot aan de Gasthuisstraat, stichtten zij rond 1400 het Kruisherenklooster. Ook stichtten zij aan de Gasthuisstraat het Sint-Jorisgasthuis, waarnaar de huidige Sint-Joriskerk nog verwijst. In 1396 werd de straat al Sinter Claesstraat genoemd.

In 1797 vertrokken de Kruisheren uit Venlo, nadat hun bezittingen door de Fransen werden geconfisqueerd. Na hun vertrek werden de gebouwen als pakhuis of magazijn gebruikt. In 1859 werd het klooster afgebroken, maar de kerk bleef nog bestaan. De authentieke poort, die toegang verschafte tot de kerk, is bewaard gebleven en fungeert thans als toegangspoort van het tot wooncomplex veranderde Sint-Martinusklooster.

Op de hoek met de Begijnengang bevond zich lange tijd een van de vele stadspompen. Alle pompen werden rond 1900 afgebroken. Aan het begin van de Franse tijd, van 1794 tot 1797, was er een postkantoor gevestigd in het huidige gemeentelijke monument Klaasstraat 64.

Huidige situatie 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog is een groot deel van de binnenstad gebombardeerd. Ook de panden in de Klaasstraat hebben veel schade geleden of zijn geheel verwoest. De Sint-Nicolaaskerk is een van die verwoeste panden, en ligt niet meer in deze straat. De straat kenmerkt zich thans als winkelstraat.

Monumenten 
De straat kent een vijftal gemeentelijke monumenten. Deze zijn:
 Klaasstraat 34/36
 Klaasstraat 37
 Klaasstraat 39
 Klaasstraat 62
 Klaasstraat 64

Externe links 
 Kaart van de vesting Venlo met de kerk aangeduid als C9, het klooster aangeduid als A7 en A15, en het Sint-Jorisgasthuis aangeduid als D4.
 Overzicht van de gemeentelijke monumenten - cultuurhistorie.venlo.nl

Straat in Venlo binnenstad
Geschiedenis van Venlo